Chickahominy steht für:

 den Fluss im Süden des US-Bundesstaats Virginia, siehe Chickahominy River
 den Indianerstamm, von dem der Name des Flusses abgeleitet ist, siehe Chickahominy (Volk)